Boeters ist der Familienname folgender Personen:

 Fem Boeters (* 2002), niederländische Handballspielerin
 Gustav Boeters (1869–1942), deutscher Arzt
 Hans D. Boeters (* 1934), Zoologe

 Karl Friedrich Boeters (1896–1964), bürgerlicher Name des Schriftstellers Karl Friedrich Borée
 Oscar Boeters (1848–1912), deutscher Marineoffizier